Pütter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Fritz Pütter (1895–1918), tysk stridspilot 
 Helwig Pütter (1920–2003), tysk målare
 Hugo Pütter (1883–1963), hessisk politiker (DDP, CDU)
 Johann Stephan Pütter (1725–1807), tysk rättslärd och publicist
 Karl Theodor Pütter (1803–1873), tysk jurist